Die Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2015 war ein Turnier in der Karambolagedisziplin Dreiband und fand vom 3. bis 5. September im koreanischen Guri statt.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den Kontinentalverbänden wie folgt zusammen:
Da zwei Teilnehmer aus Süd-Amerika abgesagt haben wurden sie durch zwei Koreaner ersetzt.
 CEB: 7
 CPB: 3
 ACBC: 3
 ACC: 1
 organisierende Verband (Wild Card): 1
 Titelverteidiger UMB: 1

Modus 
Gespielt wurde in der Vorrunde in vier Gruppen zu je vier Spielern im Round Robin-Modus auf 25 Punkte. Die beiden Gruppenersten zogen in die Endrunde ein, wo im K.-o.-System auf 35 Punkte gespielt wurde. Die Shot-clock stand auf 40 Sekunden.

Gruppenphase

Gruppen A & B 
 Gruppen C & D

Endrunde 
Die angegebenen Zeiten sind Ortszeit (CEST +7). Gespielt wurde mit Nachstoß, bei Gleichstand wurde Penalty gespielt.

Anmerkung

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2015
WeltmeisterschaftderJunioren 2015
Billardturnier in Guri